Incondicional (canção de Luan Santana)
Incondicional (canção de Oficina G3)
Incondicional (canção de Prince Royce)

Veja também
Condicional

Desambiguação